Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 495 dans le monde.

 Route fédérale 495 en Allemagne
 Route 495 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 495 en Finlande
 Route nationale 495 en France